Звезда се може односити на:

Астрономија 
 Звезда, небеско тело
 Неутронска звезда, звезда која настаје након супернове
 Променљива звезда, звезда променљивог сјаја
 Звезда (модул МСС), руски модул Међународне свемирске станице

Животиње 
 Морска звезда, животиње из групе бодљокожаца

Имена 
 Звезда (име), женско име
 Звездан, мушко име

Симболи 
 
 Петокрака звезда, симбол
 Црвена звезда (симбол), комунистички симбол
 Давидова звезда, симбол јудаизма
 Црвена Давидова звезда
 Звезда из Вергине, шеснаестокраки македонски симбол

Спорт 
 СД Црвена звезда, спортско друштво из Србије
 ФК Црвена звезда, фудбалски клуб из Србије
 КК Црвена звезда, кошаркашки клуб из Србије
 Звезда (једрење), врста спортске једрилице

Остало 
 Звезда (лист), лист који је издавао Јанко Веселиновић

Види још 
 Црвена звезда (вишезначна одредница)